Textil je všeobecné označení pro
 textilie – textilní suroviny a výrobky z textilních vláken 
 textilní průmysl – výrobní obor a hospodářské odvětví 
 způsob výroby, druh povolání a studijní obor

Reference